Cofattore o coenzima – molecola non proteica che costituisce una parte funzionale di un enzima
Cofattore di una matrice – elemento della relativa matrice dei cofattori